Пара Даниэль Нестор и Марк Ноулз — победители турнира.

Прошлогодние победители турнира — Йонас Бьоркман и Тодд Вудбридж — проиграли в третьем раунде Леандеру Паесу и Давиду Риклу, которые в свою очередь смогли дойти до финала.

Посев 

  Йонас Бьоркман /  Тодд Вудбридж (Третий раунд)
  Боб Брайан /  Майк Брайан (Третий раунд)
  Даниэль Нестор /  Марк Ноулз (Титул)
  Махеш Бхупати /  Максим Мирный (Третий раунд)
  Микаэль Льодра /  Фабрис Санторо (Второй раунд)
  Уэйн Блэк /  Кевин Ульетт (Четвертьфинал)
  Уэйн Артурс /  Пол Хенли (Первый раунд)
  Мартин Дамм /  Цирил Сук (Третий раунд)
  Ненад Зимонич /  Юлиан Ноул (Второй раунд)
  Мартин Родригес /  Гастон Этлис (Первый раунд)
  Леош Фридль /  Франтишек Чермак (Первый раунд)
  Павел Визнер /  Джаред Палмер (Третий раунд)
  Леандер Паес /  Давид Рикл (Финал)
  Энди Рам /  Йонатан Эрлих (Первый раунд)
  Лукас Арнольд Кер /  Мариано Худ (Второй раунд)
  Петр Пала /  Крис Хаггард ''(Первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые